Connection, puede referirse a:

 Connection de The Rolling Stones de 1967.
 Connection de Elastica de 1995.